Raffler ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Raffler (* 1942), deutscher Designer und Hochschullehrer
 Max Raffler (1902–1988), deutscher Maler